Llico puede hacer referencia a:

 Llico (Vichuquén), caleta situada en el lago Vichuquén, en la comuna homónima (región del Maule, Chile);
 Llico (Arauco), caleta situada a 32 km de la ciudad de Arauco (región del Biobío, Chile);
 el río Llico (Llanquihue), de la provincia de Llanquihue (región de Los Lagos, Chile).